Диксон — аэропорт в Красноярском крае, расположенный в 5 километрах западнее пгт Диксон на островной части поселка.

Принимает самолёты Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-74, Як-40, Ли-2 и более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Классификационное число (PCN) ВПП 15/R/A/X/T.

Аэропорт обслуживает воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские, грузовые чартерные рейсы, а также полеты по обеспечению высокоширотных экспедиций и по охране государственной границы. Был построен в 1930-е годы, в период активного освоения северных широт.

Авиасообщение 

С осени 2010 года эксплуатация ВПП аэродрома приостановлена из-за её плохого состояния, это резко затруднило транспортное сообщение посёлка с другими регионами. C декабря 2010 года аэропорт снова начал принимать самолеты.
С 2021 года аэропорт на реконструкции.

Аэропорт Диксон является филиалом ФКП «Аэропорты Красноярья».

В 2022 г. здание аэропорта выгорело полностью.

Показатели деятельности

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Диксон в справочнике Aviapages.ru

Аэропорты Красноярского края
Таймырский Долгано-Ненецкий район